Schönfeld (Amt Brüssow), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
 Schönfeld (Artern), een dorp in de Duitse deelstaat Thüringen
 Schönfeld (bij Demmin), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-voor-Pommeren
 Schönfeld (Saksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
 Schönfeld (Elbe), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt

 Moritz Schönfeld, Nederlands taalkundige